Лидия Ивановна Цимош (), в девичестве Ясинская — советская украинская легкоатлетка, специалистка по метанию копья. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в конце 1960-х годов, победительница и призёрка первенств всесоюзного значения, участница летних Олимпийских игр в Мехико. Представляла Львов и физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Биография 
Лидия Цимош родилась 27 марта 1942 года во Львове. Выпускница кафедры лёгкой атлетики Львовского государственного института физической культуры.

Занималась лёгкой атлетикой под руководством тренеров Дмитрия Ивановича Оббариуса и Вадима Александровича Запорожанова, выступала за всесоюзное физкультурно-спортивное общество «Динамо».

В 1967 году установила личный рекорд в метании копья — 56,08 метра.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 1968 года, когда на чемпионате СССР в Ленинакане с результатом 55,64 превзошла всех соперниц и завоевала золотую медаль. Благодаря этой победе удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мехико — здесь метнула копьё на 53,40 метра, закрыв десятку сильнейших.

В 1971 году выиграла серебряную медаль на Летней Спартакиаде Украинской ССР.

Примечания 

Метатели копья СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Спортсмены Львова
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры